Schweißing steht für:

 Schweißing, deutscher Name von Svojšín, Gemeinde in Tschechien
 Zmrzlík von Schweißing, altes böhmisches und österreichisches Adelsgeschlecht

Schweißing ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Schweißing (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Peter Zmrzlík von Schweißing († 1421), böhmischer Adeliger, Mitglied des Königsrats
 Peter Zmrzlík von Schweißing der Jüngere († 1462), böhmischer Adeliger